Sezon (1996/1997) był 8. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobyli Giorgi Demetradze (Dinamo Tbilisi) i Dawid Ujmajuridze (Dinamo Batumi), którzy strzelili po 26 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gruzja – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w Gruzji
1997 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji